Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Kirilenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sania Mirza et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Pattaya
2012 en Thaïlande
Tennis en février 2012